«The Road to Hell: Part 2» () — пятнадцатый студийный альбом Криса Ри, выпущенный в 1999 году — через десять лет после альбома «The Road to Hell».

Список композиций

Над альбомом работали 
 Крис Ри — вокал, гитара
 Томми Уиллис — гитара, усилители
 Бад Бидл — саксофон
 Нил Эмор — инженер
 Арун Чакраверти — мастеринг
 Джули Айзек — бэк-вокал
 Дебби Лонгворт — бэк-вокал

Ссылки 
  «The Road to Hell: Part 2» на сайте allmusic.

Road to Hell: Part 2, The
Road to Hell: Part 2, The
Road to Hell: Part 2, The